

Nom de famille 

 Pierre Merlin (1533-1603), ministre protestant français ;
 Jean-Joseph Merlin (1735-1803), inventeur belge des patins à roulettes ; 
 Philippe-Antoine Merlin de Douai (1754-1838), personnalité politique française ; 
 Antoine Merlin de Thionville (1762 - 1833), personnalité politique française ; 

 Jean-Pierre Raymond Merlin (1767-1839), personnalité politique française ; 
 Jean-Baptiste Gabriel Merlin (1768-1842), personnalité militaire française ; 

 Christophe Antoine Merlin (1771-1839), personnalité militaire française ; 
 Eugène Antoine François Merlin (1778-1854), personnalité militaire française ; 
 Victor Louis Merlin (1837-1892), peintre français ;
 Sidney Merlin (1856-1952), botaniste et tireur sportif britannique ; 
 Martial Merlin (1860-1935), administrateur colonial français ; 
 Alfred Merlin (1876-1965), historien et conservateur français ;
 Lina Merlin (1887-1979), personnalité politique italienne ; 
 Lucien Merlin (1890-1982), personnalité militaire française ; 
 Louis Merlin (1901-1976), journaliste et publicitaire français ; 
 André Merlin (1911-1960), joueur de tennis français ; 
 Jan Merlin (1925-2019), acteur et scénariste américain ;
 Claudine Merlin (1929-2014), monteuse française ;
 Joanna Merlin (1931-), actrice et directrice de casting américaine ; 
 Pierre Merlin (1937-), universitaire français ;
 André Merlin (1942-), chef d'entreprise français, ancien patron de RTE ; 
 Jean Merlin (1944-), prestidigitateur français ; 
 Jean-Claude Merlin (1954-), astronome français ; 
 Muriel Merlin (1962-), productrice de cinéma française ;
 Christian Merlin (1964-), critique musical et musicologue français ;
 Christophe Merlin (1966-), illustrateur et auteur français de bande dessinée ; 
 Laurent Merlin (1971-), auteur et réalisateur français de cinéma.

Pseudonyme 

 Serge Merlin (1933-2019), comédien et metteur en scène français.

Personnage de fiction 

 Merlin, principal personnage de la légende arthurienne ;
 Merlin d'Ambre est un des personnages principaux du cycle des Princes d'Ambre ;
 Merlin, personnage de Stargate, inspiré de la légende arthurienne.

Arts et culture

Cinéma et télévision 

 Monsieur Merlin, série télévisée américaine ;
 Merlin (1998) est un téléfilm réalisé par Steve Barron ;
 L'Apprenti de Merlin (2006) est un téléfilm réalisé par David Wu, suite du téléfilm précédent ;
 Merlin est une série télévisée britannique diffusée sur BBC One depuis  et terminée en  ;
 Merlin (2012) est un téléfilm français réalisé par Stéphane Kappes.

Littérature et bande dessinée 

 Merlin est un roman de Robert de Boron (fin du  - début du ) ;
 Merlin est un poème dramatique de Edwin Arlington Robinson (1917) ;
 Merlin ou la Terre dévastée, est une pièce de théâtre de Tankred Dorst écrite à la fin des années 1970 ;
 Merlin est le premier livre de la trilogie Merlin, le faiseur de rois de Michel Rio paru en 1989 ;
 Merlin est une série de bandes dessinées de Joann Sfar (scénariste) parues entre 1999 et 2003 ;
 Merlin est une série de bandes dessinées de Jean-Luc Istin (scénariste) parues entre 2000 et 2014. ;
 Merlin, série de romans de T. A. Barron parus entre 1997 et 2011 et racontant la vie de Merlin l'Enchanteur ;
 Merlin, série de livres de Laurence Carrière ;
 Merlin, livre d'Anne-Marie Cadot-Colin.

Musique 
 Merlin, groupe de musique rock originaire de Yougoslavie ;
 Merlin, groupe russe de Brutal Death ;
 Merlin est un groupe brésilien espérantophone de pop-rock aux influences latines ;
 Merlin, opéra de Károly Goldmark (1886) ;
 Merlin, opéra d'Isaac Albéniz (1902) ;
 Merlin, album du groupe Kayak.

Autres 

 Leroy Merlin est une chaîne de magasins de bricolage ;
 Merlin Gerin est une société française de fourniture de matériels électriques ;
 Multi-Element Radio Linked Interferometer Network (MERLIN).
 Merlin, moteur pour avion produit par la société Rolls Royce pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Merlin, moteur-fusée à ergols liquides.
 EH101 Merlin, hélicoptère produit par AgustaWestland.
 MERLIN, satellite scientifique franco-allemand.
 Merlin est un jeu de société de Reinhard Staupe ;
 Merlin, jeu électronique créé par Parker Brothers ;
 merlin, outil de bûcheron, analogue à la cognée, mais pourvu d'un fer carré à un bout, et pointu à l'autre, permettant de fendre le bois sans coins. Une version de cet outil à mi-chemin entre la hache et la masse est utilisée dans les abattoirs pour assommer les gros animaux avant égorgement ;
 Le  est un avion américain ;
 Merlin, indicatif radio du chef de corps d'un centre de secours ;
 Faucon Merlin, faucon ;
 Le merlin est une petite corde de marine formée de trois fils de caret commis ensemble ;
 Loi Merlin (1958), a aboli les maisons closes en Italie ;
 Merlin, acronyme anglais pour , est une ONG britannique humanitaire œuvrant dans le domaine médical.